PG, Pg eller pg kan syfta på: 

 PG – landskod för Papua Nya Guinea
 PG – förkortningen för den italienska provinsen Perugia
 PG – en grupp eikosanoider, hormonliknande ämnen, se Prostaglandiner
 Pg – en massenhet, se Petagram
 Pg – förkortning för Plusgiro, fram till 2005 kallat Postgiro
 .pg – nationell toppdomän för Papua Nya Guinea
 pg – en massenhet, se Pikogram